Dagsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dagsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun och Halland  (2 ha)
Dagsjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun och Småland  (21,5 ha)
Dagsjön (Norra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Småland 
Dagsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun och Södermanland  (13,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn